Уи́льямс () — распространённая в англоязычных странах фамилия валлийского происхождения. Образована от имени Уильям.

Персоналии

А 
 Уильямс, Айк (1923—1994) — американский боксёр.
 Уильямс, Алан (род. 1993) — американский баскетболист.
 Уильямс, Ален (род. 1954) — британский гребец-байдарочник.
 Уильямс, Альфеус (1810—1878) — американский юрист и государственный деятель.
 Уильямс, Анна Уиллесс (1857—1926) — американская учительница, изображённая на Моргановском долларе.
 Уильямс, Арнольд (1898—1970) — 21-й губернатор Айдахо.
 Уильямс, Артур (род. 1964) — американский боксёр-тяжеловес.
 Уильямс, Арчи (1915—1993) — американский легкоатлет.

Б 
 Уильямс, Бак (род. 1960) — американский баскетболист.
 Уильямс, Барни (род. 1977) — канадский гребец-академист.
 Уильямс, Беверли (род. 1965) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Бен (род. 1982) — английский футболист.
 Уильямс, Бенджамин (род. 1977) — австралийский футбольный арбитр.
 Уильямс, Бенджамин Сэмюэль (1824—1890) — английский ботаник-орхидолог.
 
 Уильямс, Берт (1920—2014) — английский футбольный вратарь.
 Уильямс, Бетти (1943—2020) — ирландская активистка, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года.
 Уильямс, Биг Джо (1903—1982) — американский блюзовый гитарист.
 
 Уильямс, Билли (род. 1929) — английский кинооператор.
 Уильямс, Билли Ди (род. 1937) — американский актёр.
 Уильямс, Блэр (род. 1994) — американская порноактриса.
 Уильямс, Босуэлл (1926—2014) — генерал-губернатор Сент-Люсии (1980—1982).
 
 
 Уильямс, Брюс (1876—?) — канадский стрелок.
 Уильямс, Бьянка (род. 1993) — британская легкоатлетка-спринтер.
  (1891—1951) — британский фигурист.

В 
 Уильямс, Ван (1934—2016) — американский актёр.
 Уильямс, Ванесса (род. 1963) — американская модель, певица и актриса.
 Уильямс, Ванесса Эй (род. 1963) — американская актриса.
 
 Уильямс, Веста (1957—2011) — американская R&B-певица.
 Уильямс, Винус (род. 1980) — американская теннисистка.
 Уильямс, Вирджил (1830—1886) — американский художник.
 Уильямс, Вирджиния (род. 1978) — американская актриса.

Г 
 Уильямс, Габби (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Гай (1924—1989) — итало-американский актёр.
 Уильямс, Гарланд (род. 1962) — канадский комедийный актёр.
 
 Уильямс, Гас (род. 1953) — американский баскетболист.
 Уильямс, Гершель Вудроу (1923—2022) — американский морской пехотинец, герой Второй мировой войны.
 Уильямс, Грант (род. 1998) — американский баскетболист.
 Уильямс, Грегори Алан (род. 1956) — американский актёр и писатель.
 Уильямс, Гриди (род. 1997) — игрок в американский футбол.

Д 
 Уильямс, Давид Рис (род. 1954) — канадский астронавт.
 Уильямс, Дадли Ховард (1937—2010) — британский биохимик.
 Уильямс, Даниэль (род. 1992) — ямайская легкоатлетка.
 Уильямс, Девин (род. 1994) — американский бейсболист.
 Уильямс, Девон (род. 1994) — американский легкоатлет-многоборец.
 Уильямс, Дейв (1972—2002) — певец, вокалист группы Drowning Pool.
 Уильямс, Делано (род. 1993) — британский легкоатлет-спринтер.
 Уильямс, Денис (1929—2014) — барбадосский юрист и государственный деятель, и. о. генерал-губернатора Барбадоса (1995—1996).
 Уильямс, Дерон (род. 1984) — американский баскетболист.
 Уильямс, Деррик (род. 1991) — американский баскетболист.
 Уильямс, Деуэйн Томас (1949—1968) — рядовой морской пехоты США, герой Вьетнамской войны.
 Уильямс, Джавонте (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Уильямс, Джастин (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Уильямс, Джей (род. 1981) — американский баскетболист.
 Уильямс, Джейки Лу (известен как Джейк И Ли; род. 1957) — американский рок-гитарист.
 
 
 Уильямс, Джек Ричард (1909—1998) — американский политик, 13-й губернатор Аризоны.
 Уильямс, Джексон (род. 1981) — британский профессиональный боксёр и ультрамарафонец.
 Уильямс, Джералд (1966—2022) — американский бейсболист.
 
 
 
 Уильямс, Джеффери Ламар (род. 1991), также известный как Янг Таг — американский рэпер.
 
 
 Уильямс, Джобет (род. 1948) — американская киноактриса.
 Уильямс, Джоди (род. 1950) — американская активистка, лауреат Нобелевской премии мира.
 Уильямс, Джоди (род. 1993) — английская легкоатлетка.
 Уильямс, Джозеф М. (1933—2008) — американский лингвист.
 Уильямс, Джой (род. 1982) — американская певица.
 Уильямс, Джомал (род. 1994) — тринидадский футболист.
 
 Уильямс, Джонатан (род. 1993) — валлийский футболист.
 Уильямс, Джордан (род. 1990) — американский баскетболист.
 
 Уильямс, Джошуа (род. 1941) — ганский боксёр.
 Уильямс, Джулиан (род. 1990) — американский боксёр.
 Уильямс, Дио (род. 1984) — либерийский футболист.
 Уильямс, Дон (1939—2017) — американский кантри-исполнитель.
 
 Уильямс, Донна (1963—2017) — австралийская писательница.
 Уильямс, Дэвид (1921—2012) — британский государственный и военный деятель, губернатор Гибралтара.
 Уильямс, Дэн (род. 1987) — игрок в американский футбол.
 Уильямс, Дэниел (род. 1935) — гренадский юрист, генерал-губернатор Гренады (1996—2008).
 Уильямс, Дэнис (род. 1950) — американская певица.
 
 Уильямс, Дэр (род. 1967) — американская певица.

Ж, З 
 Уильямс, Жан-Мишель (род. 1984) — тринидадский футболист.
 Уильямс, Зельда (род. 1989) — американская актриса.

И 
 Уильямс, Иветт (1929—2019) — новозеландская легкоатлетка.
 Уильямс, Ивор (1881—1965) — филолог валлийского языка.
 Уильямс, Иди (род. 1971) — американская актриса.
 Уильямс, Изадора (род. 1996) — бразильская фигуристка.
 Уильямс, Иньяки (род. 1994) — испанский и ганский футболист.

К 
 Уильямс, Кара (1925—2021) — американская актриса.
 Уильямс, Карл (1959—2013) — американский боксёр-тяжеловес.
 Уильямс, Катай (ок. 1842 или 1850 — ок. 1892) — первая чернокожая женщина-солдат в США.
 Уильямс, Келли (род. 1970) — американская актриса.
 
 Уильямс, Киана (род. 1999) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Кили (род. 1986) — американская певица и актриса.
 Уильямс, Кларенс (1939—2021) — американский актёр.
 Уильямс, Клифтон (1932—1967) — американский лётчик-испытатель, астронавт НАСА.
 Уильямс, Клифф (род. 1949) — британский бас-гитарист.
 Уильямс, Колби (род. 1995) — канадский хоккеист.
 
 Уильямс, Кортни (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Кресс (род. 1970) — американский актёр.
 Уильямс, Кристания (род. 1994) — ямайская легкоатлетка-спринтер.
 Уильямс, Кристофер Джеймс (род. 1967) — американский актёр.
 Уильямс, Куиннен (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Уильямс, Кэтлин (1879—1960) — американская актриса немого кино.

Л 
 Уильямс, Ларри (1935—1980) — американский ритм-энд-блюзовый музыкант.
 Уильямс, Леонард (1904—1972) — британский государственный деятель, генерал-губернатор Маврикия.
 Уильямс, Ли (род. 1974) — британский актёр.
 
 Уильямс, Лора (1969—2018) — основатель российской программы Всемирного фонда дикой природы.
 Уильямс, Лоренцо (род. 1984) — американский баскетболист.
 Уильямс, Лорин (род. 1983) — американская легкоатлетка и бобслеистка.
 Уильямс, Лу (род. 1986) — американский баскетболист.
 Уильямс, Луи Ото (1908—1991) — американский ботаник.
 
 Уильямс, Люк (род. 1993) — английский футболист.

М 
 Уильямс, Мадиу (род. 1981) — игрок в американский футбол.
 Уильямс, Майк Джей (род. 1929) — политик, государственный деятель Тринидада и Тобаго.
 Уильямс, Майкл (род. 1947) — британский фигурист-одиночник.
 Уильямс, Майкл Кеннет (род. 1966) — американский актёр.
 Уильямс, Малинда (род. 1970) — американская актриса.
 Уильямс, Марвин (род. 1986) — американский баскетболист.
 Уильямс, Мари Селика (ок. 1849—1937) — американская певица, колоратурное сопрано.
 Уильямс, Марион (1927—1994) — американская певица в жанре госпел.
 
 Уильямс, Маркус (род. 1987) — американский баскетболист.
 Уильямс, Меган (1956—2000) — австралийская актриса.
 Уильямс, Микел (род. 1990) — тринидадский футболист.
 Уильямс, Мирна Адель (более известна как Мирна Лой; 1905—1993) — американская актриса.
 
 Уильямс, Мо (род. 1982) — американский баскетболист.
 Уильямс, Монти (род. 1971) — американский баскетболист и тренер.
 Уильямс, Мэдлин (род. 1983) — канадская лыжница.
 Уильямс, Мэйзи (род. 1951) — британская модель, танцовщица и певица, участница группы Boney M.
 Уильямс, Мэйси (род. 1997) — английская актриса.
 Уильямс, Мэри Лу (1910—1981) — американская джазовая пианистка и композитор.

Н 
 Уильямс, Натали (род. 1970) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Наташья (род. 1978) — американская актриса и фотомодель.
 Уильямс, Неко (род. 2001) — валлийский футболист.
 Уильямс, Нелл (род. 1998) — британская актриса.
 Уильямс, Никема (род. 1968) — американский политик.

О 
 Уильямс, Оливия (род. 1968) — британская актриса.
  (род. 1994) — чемпион Ямайки по шоссейным дорогам в 2013, 2016 и 2017 годах.

П 
 Уильямс, Патрик (род. 2001) — американский баскетболист.
 Уильямс, Перси (1908—1982) — канадский легкоатлет-спринтер.
 
 Уильямс, Пэт (1932—1955) — американская актриса и танцовщица.

Р 
 Уильямс, Райн (род. 1991) — американский теннисист.
 Уильямс, Ральф (1878—1929) — валлийский хоккеист на траве.
 
 Уильямс, Реймонд (1921—1988) — британский социолог и теоретик культуры.
 Уильямс, Рейнелл (род. 1989) — американский боксёр.
 Уильямс, Рекс (род. 1933) — английский бильярдист.
 Уильямс, Рикардо (род. 1981) — американский боксёр.
 Уильямс, Рикуна (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Рита (род. 1976) — американская баскетболистка.
 
 Уильямс, Ричард (1933—2019) — британский режиссёр кино и мультипликации.
 
 
 Уильямс, Роберта (род. 1953) — американский дизайнер компьютерных игр.
 Уильямс, Робин (1951—2014) — голливудский киноактёр.
 Уильямс, Робин (род. 1944) — австралийский научный журналист и радиоведущий.
 Уильямс, Роджер (около 1603—1683) — английский и американский протестантский теолог.
 Уильямс, Родни (род. 1947) — генерал-губернатор Антигуа и Барбуды.
 Уильямс, Розз (1963—1998) — американский рок-музыкант.
 Уильямс, Ромарио (род. 1994) — ямайский футболист.
 Уильямс, Роуз (род. 1994) — британская актриса.
 Уильямс, Роуэн Дуглас (род. 1950) — 104-й архиепископ Кентерберийский, поэт, теолог.
 Уильямс, Рэнди (род. 1953) — американский прыгун в длину.

С 
 Уильямс, Саймон (род. 1979) — английский шахматист.
 Уильямс, Серена (род. 1981) — американская теннисистка, младшая сестра Винус Уильямс.
 Уильямс, Синди (1947—2023) — американская актриса.
 Уильямс, Скотт (род. 1968) — американский баскетболист.
 Уильямс, Сол (род. 1972) — американский поэт и музыкант.
 Уильямс, Сонни Билл (род. 1985) — новозеландский регбист и боксёр.
 Уильямс, Стефани (род. 1987) — австралийская балерина.
 
 Уильямс, Стэн (1936—2021) — американский бейсболист и тренер.
 Уильямс, Стэнли (1953—2005) — американский криминальный авторитет и писатель-гуманист.
 Уильямс, Стюарт (1930—2013) — валлийский футболист и тренер.
 Уильямс, Сунита (род. 1965) — американская астронавтка.
 Уильямс, Сэмюэл Уэллс (1812—1884) — американский миссионер, синолог и японист.

Т 
 Уильямс, Тайлер Джеймс (род. 1992) — американский актёр.
 Уильямс, Тайсон (род. 1989) — новозеландский гребец.
 Уильямс, Тамати (род. 1984) — новозеландский футбольный вратарь.
 Уильямс, Тамика (род. 1980) — американская баскетболистка.
 
 Уильямс, Текс (1917—1985) — американский блюзовый певец.
 Уильямс, Теннесси (1911—1983) — американский драматург.
 Уильямс, Терренс (род. 1987) — американский баскетболист.
 Уильямс, Тесса (более известная как Тесса Вайолет; род. 1990) — американский видеоблогер и певица.
 
 Уильямс, Тоня Ли (род. 1958) — канадская телевизионная актриса.
 Уильямс, Трейвеон (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Уильямс, Трит (род. 1951) — американский актёр.
 Уильямс, Тэд (род. 1957) — американский писатель-фантаст.

У 
 
 Уильямс, Уилис (1941) — американский легкоатлет.
 Уильямс, Уилли (1931—2019) — американский бегун-спринтер.
 Уильямс, Уолт (род. 1970) — американский баскетболист.
 Уильямс, Уолтер (1864—1935) — американский журналист.
 Уильямс, Уэйд (род. 1961) — американский актёр.
 
 Уильямс, Уэнди О. (1949—1998) — американская рок-певица.

Ф 
 Уильямс, Фара (род. 1984) — английская футболистка.
 Уильямс, Фаррелл (род. 1973) — американский рэпер, продюсер и дизайнер одежды.
 Уильямс, Филип (род. 1967) — валлийский снукерист.
 
 
 Уильямс, Фрэнсис Ксавье (1882—1967) — американский энтомолог.

Х 
 Уильямс, Харрисон (род. 1996) — американский легкоатлет-многоборец.
 Уильямс, Хейли (род. 1988) — американская певица, вокалистка рок-группы Paramore.
 Уильямс, Хелема (род. 1991) — яхтсменка с Островов Кука.
 Уильямс, Хелен Мария (1759—1827) — английская поэтесса, эссеистка и переводчица.
 Уильямс, Херб (род. 1958) — американский баскетболист.
 Уильямс, Хиткоут (1941—2017) — английский поэт, драматург и актёр.
 Уильямс, Холли (род. 1981) — американская певица.
 Уильямс, Хоуи (1927—2004) — американский баскетболист.
 Уильямс, Хэнк (1923—1953) — американский автор-исполнитель, «отец современной музыки кантри».

Ч

Ш 
 
 Уильямс, Шаквала (род. 1980) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Шейн (род. 1977) — игрок сборной Уэльса по регби.
 Уильямс, Шелден (род. 1983) — американский баскетболист.
 Уильямс, Шерика (род. 1985) — ямайская легкоатлетка.
 Уильямс, Шерман (род. 1972) — багамский боксёр-супертяжеловес.
 Уильямс, Шоуни (род. 1986) — американский баскетболист.

Э 
 Уильямс, Эван (род. 1972) — американский предприниматель, учредитель IT-компаний.
 
 Уильямс, Эйриан (род. 1955) — валлийский рефери снукера.
  (1921—2004) — британский геолог.
 
 Уильямс, Элис Фэй (более известна как Афени Шакур; 1947—2016) — американская активистка и политический деятель, мать Тупака Шакура.
 Уильямс, Элиуд (род. 1948) — президент Доминики.
 Уильямс, Эллиот (род. 1989) — американский баскетболист.
 Уильямс, Эллисон (род. 1988) — американская комедийная актриса.
 Уильямс, Эми (род. 1982) — британская скелетонистка.
 Уильямс, Энди (1927—2012) — американский эстрадный певец.
 Уильямс, Эндрю (род. 1977) — ямайский футболист.
 Уильямс, Эрик (1911—1981) — премьер-министр Тринидада и Тобаго (1956—1981).
 Уильямс, Эстер (1921—2013) — американская пловчиха и киноактриса.

Двойные 
 Уильямс-Госс, Найджел (род. 1994) — американский баскетболист.
 Уильямс-Дарлинг, Тоник (род. 1976) — багамская легкоатлетка.
 Уильямс-Миллс, Новлен (род. 1982) — ямайская легкоатлетка-спринтер.
 Уильямс-Пейсли, Кимберли (род. 1971) — американская актриса.
 Уильямс Реболледо, Хуан (1825—1910) — чилийский вице-адмирал, государственный деятель.
 Уильямс-Стронг, Адриан (род. 1977) — американская баскетболистка.

 Воан-Уильямс, Ральф (1872—1958) ― британский композитор, органист, дирижёр и музыкально-общественный деятель.
 Грегсон-Уильямс, Гарри (род. 1961) — британский кинокомпозитор и дирижёр.
 Камарена-Уильямс, Джиллиан (род. 1982) — американская легкоатлетка (толкание ядра).
 Картер-Уильямс, Майкл (род. 1991) — американский баскетболист.
 Фокс Уильямс, Джон (род. 1935) — британский инженер в области аэроакустики.
 Хэнбери-Уильямс, Джон (1859—1946) — английский генерал, участник Второй англо-бурской войны.

Персонажи 
 Рори Уильямс — персонаж научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Элли Уильямс — персонаж серии игр The Last of Us.
 Эш Уильямс — герой киносерии «Зловещие мертвецы».
 Эшли Уильямс — персонаж компьютерной игры «Mass Effect».

Топоним 
 Уильямс — город в округе Лейк-оф-Вудс (штат Миннесота, США).
 Уильямс — населённый пункт в округе Эйткин (штат Миннесота, США).
  — город в Западной Австралии.
 
 Уильямс-Тауэр — небоскрёб в Хьюстоне (штат Техас).
 Порт-Уильямс — частный гражданский гидроаэропорт, расположенный в населённом пункте Порт-Уильямс (штат Аляска, США).

Другое 
 Уильямс — лунный кратер.
 «Уильямс» — британская команда «Формулы-1».
 (3641) Уильямс-Бэй — астероид главного пояса.

См. также 
 
  (значения)
  (значения)